

Sigle 
 Planetary Boundary Layer – strato limite planetario
 Premier Basketball League – lega professionistica di pallacanestro nordamericana
 Problem-based learning – apprendimento basato sui problemi

Codici 
 PBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bartolome Salom, Puerto Cabello, Venezuela
 pbl – codice ISO 639-3 della lingua mak